Анна Фишер:
 Фишер, Анна (1873—1942) — американская художница.
 Фишер, Анна (род. 1986) — немецкая киноактриса и певица.
 Фишер, Анна Ли (род. 1949) — американский астронавт, первая мать, побывавшая в космосе.